Ausztria
 Rendek (ném. Liebing), település Burgenlandban, Répcekéthely része
 Magyarország
 Ajkarendek, Ajka város része, korábban önálló település Veszprém megye Devecseri, majd Ajkai járásában
 Csabrendek, település Veszprém megyében, a Sümegi járásban

Térképet tartalmazó egyértelműsítő lapok